Зюк (крим. Zük, Зюк) — мис у Криму, найпівнічніша точка Керченського півострова.
 Зюк Михайло Йосипович, Нехамкін Михайло Йосипович, потім Зюк Михайло Йосипович (20 серпня 1895(18950820), Чернігів, Російська імперія — 20 червня 1937, СРСР) — український, єврейський, російський радянський червоний козак-революціонер і військовий діяч, один з організаторів перших загонів українського, інтернаціонального, революційного червоного козацтва, майбутнього Червоно-Козачого Корпусу під отаманством Віталія Примакова, учасник громадянської війни на теренах колишньої Російської імперії, радянсько-польської війни, кавалер Ордена Червоного Прапора з 1920 року, комбриг (1936).